Курт Фишер:
  (1937—2021) — немецкий адмирал.
 Фишер, Курт (1900—1950) — немецкий политик, член СЕПГ.
 Фишер, Курт фон (1913—2003) — швейцарский музыковед и общественный деятель.
  (1923 — ?) — немецкий футболист.